Hapag steht für:

 die Reederei Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG) bzw. ihr Nachfolger, die Hapag-Lloyd AG
 den Asteroid Nummer 724, (724) Hapag